Peer Gynt kan syfta på:

 Peer Gynt – ett versdrama av Henrik Ibsen, 1867
 Peer Gynt (Grieg) – musik till skådespelet av Edvard Grieg, 1876
 Peer Gynt (opera) – tysk opera med musik av Werner Egk, 1938
 Peer Gynt (1934) – en tysk film från 1934
 Peer Gynt-parken – skulpturpark i Oslo, 2006
 Årets Peer Gynt – norsk utmärkelse för uppmärksammade insatser, instifad 1971

Se även
 Per Gynt – figur i norska folksagor